Liam Broady e Tom Farquharson erano i detentori del titolo, ma solo Broady ha partecipato quest'anno, facendo coppia con Filip Horanský, ma hanno perso in semifinale contro George Morgan e Mate Pavić che poi hanno battuto in finale 3–6, 6–4, 7–5 Oliver Golding e Jiří Veselý.

Teste di serie

  Oliver Golding /  Jiří Veselý (finale)
  George Morgan /  Mate Pavić (campioni)
  Andrés Artuñedo /  Roberto Carballes (semifinali)
  Liam Broady /  Filip Horanský (semifinali)

  Thiago Monteiro /  Bruno Sant'Anna (primo turno)
  Hugo Dellien /  Diego Hidalgo (secondo turno)
  Luke Saville /  João Pedro Sorgi (primo turno)
  Mate Delić /  Dominic Thiem (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note 

 

Torneo di Wimbledon 2011